Светски куп у ватерполу 2014. је 15. издање овог такмичења које се одржава сваке четири године. Домаћин је Алмати, Казахстан. Турнир се одржао у периоду од 19. августа до 24. августа 2014. године. Фина је увела нове критеријуме тако да на турниру учествују прве три репрезентације са прошлог светског првенства и пет репрезентација представника својих континената. Овај критеријум је омогућио наступ на овом турниру репрезентацији Србије, а отпала је репрезентација Италије. Бранилац титуле је Србија.

Квалификације

Први круг 
 Сва времена су по средњoевропском времену.

Група А 

 ОУ - одиграних утакмица, ПО - победа, Н - нерешених, И - изгубљених утакмица, ДГ - датих голова, ПГ - примљених голова, ГР - гол-разлика.

Група Б

Завршница

Четвртфинале 

Пласман од 5. до 8. места

Утакмице за пласман од 5. до 8. места

Утакмица за 5. место

Утакмица за 7. место

Полуфинале

Утакмица за 3. место

Финале

Састави победничких екипа

Коначан пласман 

 Репрезентације Србије, Мађарске, Хрватске, САД и Аустралије су се овотурнирским пласманом аутоматски квалификовале за Светско првенство у воденим спортовима 2015.

Појединачна признања 
 Најбољи играч
 Данијел Варга 

 Најбољи голман
 Стефан Живојиновић 

 Најбољи одбрамбени играч
 Џеси Смит 

 Највише голова
 Брет Бонани (13)

Ол стар тим: 
 Голман: Стефан Живојиновић 
 Централни нападач: Џон Мен 
 Одбрана: Џеси Смит 
 Централни: Брет Бонани 
 Нападачи: Душан Мандић , Страхиња Рашовић , Данијел Варга

Спољашње везе 

 Историја ватерпола на сајту ФИНА-е 
 Званична веб презентација

Светски куп у ватерполу
Ватерполо у Казахстану
Ватерполо у 2014.